Esistono più comuni francesi con questo nome

 Périgny – Allier
 Périgny – Calvados
 Périgny – Charente Marittima
 Périgny – Loir-et-Cher
 Périgny – Valle della Marna